Національна ліга В 2015—2016 — 69-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В).

Регламент 
Чемпіонат складається з двох етапів: на першому 10 команд виявляють вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборює звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічається у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Турнірна таблиця

Плей-оф

Фінал 
Матчі відбулись 20, 22, 24, 26, 29 березня та 1 квітня 2016.

Перехідні матчі з найгіршим клубом НЛА 
Матчі плей-оф були скасовані через відмову чемпіона НЛБ Ажуа.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Статистика   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2015 у швейцарському спорті
2016 у швейцарському спорті